Калінінська селищна рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Калінінська селищна рада — Луганська область, м. Довжанськ

Калінінська селищна рада  — колишня назва Калинівської селищної ради Херсонської області, Великоолександрівського району

Див. також 

 Калінінська районна у місті Донецьку рада
 Калінінська сільська рада

Джерела 

сайт Верховної Ради України